Japaga est un toponyme qui peut désigner :
 Japaga, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Han Pijesak et dans la République serbe de Bosnie ;
 Japaga, un village de Croatie situé dans la municipalité de Lipik, comitat de Požega-Slavonie.